Пустарнаков — фамилия; имеет женскую форму Пустарнакова.
 Пустарнаков, Владимир Павлович (1924—2000) — советский российский живописец, заслуженный художник БАССР.
 Пустарнаков, Владимир Фёдорович (1934—2001) — советский и российский философ.
 Пустарнаков, Константин Николаевич (1888—1960) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения на Юге России.